Francesco Bussone – condottiero e capitano di ventura italiano
 Giovanni Bussone – allenatore di calcio e calciatore italiano